Boronkay Péter (1939) szerkesztő, újságíró
 Boronkay Péter (1981) világ- és Európa-bajnok paratriatlonista